Meir Cohen (politicus), Israëlisch politicus
 Meir Cohen (voetballer), Israëlisch voetballer